Logan megye (Arkansas) 
 Logan megye (Colorado)
 Logan megye (Észak-Dakota)
 Logan megye (Illinois)
 Logan megye (Kansas)
 Logan megye (Kentucky)
 Logan megye (Nebraska)
 Logan megye (Nyugat-Virginia)
 Logan megye (Ohio)
 Logan megye (Oklahoma)